Imperio romano también puede referirse a:

 Imperio romano usualmente se refiere al gobierno autocrático centrado en Roma y en sus sucesivas capitales en la península itálica entre los años 27 a. C. y 395 d. C.

 Imperio romano de Occidente (395–476).
 Imperio romano de Oriente (395–1453), también conocido como Imperio bizantino.
 Sacro Imperio Romano Germánico (962–1806), intento de restauración del Imperio occidental bajo el liderazgo del pueblo alemán.
 Imperio romano tardío, también conocido como el Bajo imperio, período que empieza con el ascenso de Diocleciano en 284 y termina en Occidente con el colapso del Imperio en 476, mientras que en Oriente se disputa su terminación entre el final del reinado de Justiniano I (565) o de Heraclio (641).